Aramis Santoro de Barros ou simplesmente Aramis Barros (Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1948) é um produtor musical brasileiro.

Produtores musicais do Rio de Janeiro (estado)
Músicos do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro